Zezinho ou Zézinho peut désigner :
Zézinho (1930-2015), José Gouveia Martins, footballeur portugais ;
Zezinho (1974-), José Conceição Costa, footballeur brésilien ;
Zezinho (1992-), José Luís Mendes Lopes, footballeur bissaoguinéen.